Sezóna 2003/2004 byla 11. ročníkem Slovnaft extraligy. Vítězem se stal tým HK Dukla Trenčín.

Konečná tabulka základní části

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align=center
|1.||Martin Bartek||HKm Zvolen||49||38||36||74||36||--
|- align=center
|2.||Zdeno Cíger||HC Slovan Bratislava||51||22||38||60||38||--
|- align=center
|3.||Richard Hartmann||HK 36 Skalica||54||16||35||51||46||--
|- align=center
|4.||René Jarolin||HK 36 Skalica||53||28||20||48||10||--
|- align=center
|5.||Richard Šechny||HKm Zvolen||43||13||35||48||72||--
|- align=center
|6.||Branislav Jánoš||HC Slovan Bratislava||48||22||25||47||52||--
|- align=center
|7.||Jan Cibula||HKm Zvolen||55||21||26||47||44||--
|- align=center 
|8.||Petr Pavlas||HC Slovan Bratislava||51||15||32||47||42||--
|- align=center 
|9.||Arne Kroták||HC Košice||48||21||23||44||38||--
|- align=center
|10.||Jaroslav Kmit||HC Košice||54||16||27||43||50||--
|}

Vyřazovací boje

Finále

All-Star-Team 

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2003
Lední hokej v roce 2004